Името Дряновец носят четири български села:

 Дряновец (Област Добрич)
 Дряновец (Област Разград)
 Дряновец (Област Русе)
 Дряновец (Област Смолян)